Kulki peut désigner en Pologne :

 Kulki, village de la voïvodie de Mazovie
 Kulki, village de la voïvodie de Poméranie